Sezon (1991) był 2. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 20 zespołów. Rozgrywki toczyły się tylko wiosną, co było spowodowane przejściem z systemu wiosna-jesień na jesień-wiosna. Tytuł obroniła drużyna Iberia Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Otar Korgalidze, który w barwach klubu Guria Lanczchuti strzelił 14 goli.

Tabela końcowa 

||

||

||

||

Baraż o awans/utrzymanie 
Iweria Chaszuri – Mrtebi Tbilisi 2-3

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1991 w piłce nożnej
1991 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji